Duz oder DUZ steht als Abkürzung für:

 Deutsche Uhrmacher-Zeitschrift, ab 1949 erschienene Fachzeitschrift
 Deutsche Universitätszeitung, siehe DUZ Magazin
 Douz (), eine Oasenstadt im Süden Tunesiens

Duž ist ein Namensteil folgender Personen:
 Rimantė Dušauskienė-Duž (* 1935), litauische Biologin

Siehe auch:
 Dutz

DUZ